Montreal o Montréal puede referirse a:

Topónimos 
  Bahamas:
 Montreal (Bahamas)
  Brasil:
 Montreal (Amazonas)
  Canadá:
 Montreal, ciudad canadiense de la provincia de Quebec.
 Gran Montreal, comunidad metropolitana de la ciudad de Montreal.
 Isla de Montreal, isla en la que se sitúa la ciudad anterior.
 Región administrativa de Montreal, una de las 17 regiones administrativas de Quebec.
 Montréal-Est, ciudad canadiense de la provincia de Quebec.
 Montréal-Ouest, ciudad canadiense de la provincia de Quebec.
  España:
 Montreal, en la provincia de Tarragona.
  Estados Unidos:
 Montreal, en el estado de Misuri.
 Montreal, en el estado de Wisconsin.
  Francia:
 Montréal, en el departamento de Ardèche.
 Montréal, en el departamento de Aude.
 Montréal, en el departamento de Yonne.
 Montréal, en el departamento de Gers.
 Montréal-la-Cluse, en el departamento de Ain.
 Montréal-les-Sources, en el departamento de Drôme.

Apellido 
Miguel de Montreal

Música 
Montreal, grupo de rock chileno.

Universidades 
 Universidad de Montreal, una de las universidades de la ciudad de Montreal.
 UQAM o Universidad de Quebec en Montreal, una de las universidades de la ciudad de Montreal.